Osoby o tym nazwisku:
 Elisabeth Marschall – niemiecka zbrodniarka wojenna
 Kurtis Marschall – australijski lekkoatleta
 Olaf Marschall – niemiecki piłkarz
 Philipp Marschall – niemiecki biegacz narciarski
 Wilhelm Marschall – niemiecki admirał